Spojení písmen H a K může mít různé významy:

HK 
 Hradec Králové
 okres Hradec Králové, bývalá SPZ 
 Hongkong, HK – kód ISO 3166-2 
 prefektura Haute-Kotto, CF-HK – kód ISO 3166-2 
 Kolumbie, poznávací značka letadel 
 Háre Krišna, náboženská organizace 
 houskový knedlík
 hokejový klub
 házenkářský klub
 horolezecký klub
 horní končetina
 Hefner-Kerze, Hefnerova svíčka, jednotka svítivosti
 Hospodářská komora České republiky
 Heckler & Koch, výrobce zbraní 
 Handknattleiksfélag Kópavogs – islandský sportovní klub

.hk 
 .hk – internetová doména nejvyššího řádu pro Hong-Kong

Zkratky